Minaccia dalla Terra (The Menace from Earth) – racconto del 1957 di Robert A. Heinlein
 Minaccia dalla Terra (Project Nightmare) – racconto del 1953 di Robert A. Heinlein
 Minaccia dalla Terra – raccolta di racconti di Robert A. Heinlein